Jean Bosser ist der Name folgender Personen:

* Jean Marie Bosser (auch Jean-Michel Bosser; 1922–2013), französischer Botaniker, Agraringenieur und Autor
 Jean-Pierre Bosser (* 1959), französischer General, Chef des französischen Generalstabs